Larrouy steht für:

Geographie:
 Larrory, französische Gemeinde in der baskischen Provinz Soule im Département Pyrénées-Atlantiques, seit 1842 Teil der Kommune Moncayolle-Larrory-Mendibieu
 Larrouy-Insel, antarktische Insel

Personen:
 Jean Larrouy, ehemaliger französischer Meister im Kunstturnen und Olympionike (1928)
 Manu Larrouy (* 1974), französischer Sänger

 Mathieu Larrouy (* 1980), französischer Rugbyspieler (bis 2009 im Kader des Erstligisten RC Toulon)
 Paul-Augustin-Jean Larrouy (1857–1906), französischer Diplomat, 1888–1894 Resident auf Madagaskar, 1903–1905 Botschafter in Argentinien, Namenspatron der Larrouy-Insel
 Sophie-Marie Larrouy (* 1984), französische Komikerin, Schauspielerin, Journalistin und Autorin

Siehe auch:
 Laroui